Froidevaux steht für:

 Froidevaux, eine Gemeinde im französischen Département Doubs in der Region Franche-Comté
 eine Ortschaft in der Schweizer Gemeinde Soubey im Kanton Jura

Froidevaux ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Froidevaux, Schweizer Offizier
 Dominique Froidevaux (* 1944), Schweizer Bildhauer und Maler 
 Etienne Froidevaux (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Robin Froidevaux (* 1998), Schweizer Radrennfahrer